Evtimov ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Evtimov (* 1993), englischer Fußballspieler
 Ilian Evtimov (* 1983), französisch-bulgarischer Basketballspieler
 Vassil Evtimov (Vasco; * 1977), französisch-bulgarischer Basketballspieler